Windows може да се отнася за:
 Microsoft Windows – семейство операционни системи на Microsoft с вградена графична среда;
 X Windows – старо име за X Window System, графична среда за UNIX, UNIX-подобни операционни системи и Linux;
 W Window System – графична среда, предшественик на X Windows.